Ручьи — топоним в России, распространённый в основном на Русском Севере.

Населённые пункты 
Архангельская область
 Ручьи — село в Мезенском районе.
 Ручьи — посёлок в Пинежском районе.

Вологодская область
 Ручьи — деревня в Череповецком районе.

Калининградская область
 Ручьи — посёлок в Гвардейском районе.

Крым
 Ручьи — село в Раздольненском районе.

Ленинградская область
 Ручьи — деревня в Волховском районе.
 Ручьи — посёлок в Выборгском районе.
 Ручьи — деревня в Кингисеппском районе.
 Ручьи — деревня в Кировском районе.
 Ручьи — деревня в Лужском районе.
 Ручьи — деревня в Тосненском районе.

Мурманская область
 Ручьи — железнодорожная станция в Кандалакшском районе.

Нижегородская область
 Ручьи — деревня в Сеченовском районе.

Новгородская область
 Ручьи — деревня в Валдайском районе.
 Ручьи — деревня в Волотовском районе.
 Ручьи — деревня в Крестецком районе.
 Ручьи — деревня в Любытинском районе.
 Ручьи — деревня в Поддорском районе.
 Ручьи — деревня в Шимском районе, Коростынское сельское поселение.
 Ручьи — деревня в Шимском районе, Подгощское сельское поселение.

Псковская область
 Ручьи — деревня в Бежаницком районе.
 Ручьи — деревня в Гдовском районе.
 Ручьи — деревня в Дедовичском районе.
 Ручьи — деревня в Дновском районе.
 Ручьи — деревня в Палкинском районе.

Сахалинская область
 Ручьи — село в Долинском районе.

Тверская область
 Ручьи — деревня в Андреапольском муниципальном округе.
 Ручьи — деревня в Кимрском муниципальном округе.
 Ручьи — деревня в Конаковском районе.
 Ручьи — деревня в Рамешковском муниципальном округе.

Местности 
 Ручьи — исторический район Санкт-Петербурга.

Станции 
 Ручьи — планируемая станция Петербургского метрополитена.
 Ручьи — планируемое депо Петербургского метрополитена.
 Ручьи — станция Октябрьской железной дороги на территории Санкт-Петербурга.
 Ручьи — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Ручей (значения)
 Ручьи-1
 Ручьи-2
 Депо Ручьи